Sagberg steht für:

 Sagberg (Frasdorf), Ortsteil von Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sagberg (Gemeinde Julbach), Ortschaft der Gemeinde Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Sagberg (Purkersdorf), Berg im Westen der Gemeinde Purkersdorf in Niederösterreich